Lise, naselje u općini Široki Brijeg

Osobe 
Lise Gregory 
Lise Payette 
Lise Delamare 
Lise Meitner 
Lise Bissonnette 
Lise Thibault 
Lise Bacon 
Claude Lise